Tredwell est un patronyme pouvant désigner:

Sainte 
 (aussi connue sous le nom de Triduana), sainte écossaise associée aux aveugles

Patronyme 
 (né en 1982), joueur de cricket anglais
Roger Tredwell (1885-1961), diplomate américain
Thomas Tredwell (1743-1831), homme politique américain de New York

Voir aussi 

Homonymie de patronyme